Kevin Anderson peut désigner :
 Kevin Anderson (1950-), universitaire anglais dans le domaine des sciences de l’énergie et du climat ;
 Kevin Anderson (1960-), acteur américain ;
 Kevin J. Anderson (1962-), auteur américain de science-fiction ;
 Kevin Anderson (1986-), joueur de tennis sud-africain ;
 Kevin Anderson (1988-), joueur de basket-ball américain.